Nelly – imię żeńskie
 Nelly – amerykański raper
 Nelly Furtado – kanadyjska wokalistka
 Nellynus africanus linn – niewielki ssak afrykański